Szlovákia
 Losonc (szlovákul Lučenec) város a Losonci járás székhelye
 Kislosonc (szlovákul Lošonec) község Nagyszombati kerület Nagyszombati járásában
 Losonc, Dubovány (szlovákul Dubovany) település középkori neve a Nagyszombati kerület Pöstyéni járásában